YNH  steht für:
 Flughafen Hudson's Hope, British Columbia, Kanada (IATA-Code)

ynh steht für:
 Yangho, Bantusprache in Gabun (ISO-639-3-Code)

Abkürzung